Pnitàgores o Pintàgores, príncep de Salamina
 Pnitàgores de Salamina o Pintàgores de Salamina, rei de Salamina